Фиркирхен (-{Vierkirchen}-) може да се односи на:
Фиркирхен (Горња Лужица) — град у Немачкој, у Саксонији
Фиркирхен (Горња Баварска)— град у Немачкој, у Баварској